Newfield heißen folgende geographische Objekte:

 Newfield (Antigua), Ort im St. Philips Parish, auf der Karibikinsel Antigua
 Newfield (Staffordshire), Ort in England
 Newfield (Ross-shire), Ort in England
 Newfield (Bishop Auckland) County Durham, Ort in England
 Newfield (Chester-le-Street) County Durham, Ort in England
 Newfield (Arizona), Ort in den Vereinigten Staaten
 Newfield (Connecticut), Ort in den Vereinigten Staaten
 Newfield (Maine), Ort in den Vereinigten Staaten
 Newfield (New Jersey), Ort in den Vereinigten Staaten
 Newfield (New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 Newfield (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Newfield Junction (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten

Newfield ist der Familienname folgender Personen:
 Alexa Newfield (* 1991), US-amerikanische Fußballspielerin
 Heidi Newfield (* 1970), US-amerikanische Countrymusikerin
 Marc Newfield (* 1972), US-amerikanischer Baseballspieler
 Sam Newfield (1899–1964), US-amerikanischer Filmregisseur

Siehe auch: